

Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN 

A Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP, órgão de natureza substantiva, integrante da Administração Direta, foi fundada em 1964, através da Lei nº 3.088, de 17/02/1964, caracterizando-se como a organização base da Administração Estadual do Rio Grande do Norte para o planejamento, a organização, a direção, o controle e a execução dos programas e projetos destinados à realização da Política Governamental no setor de prestação de Saúde Pública.

Link da SESAP: www.saude.rn.gov.br

Saúde Pública
Instituições governamentais de saúde do Brasil